«La meva pàtria i jo»" (en xinès: 我 和 我 的 祖国) és una cançó lírica patriòtica en xinès composta per Qin Yongcheng i amb lletra de Zhang Li del Conservatori de Música de Shenyang. Es va estrenar el 1985 a la Xina. La lletra expressa en primera persona l’amor que es té per la pàtria. La cançó es va difondre àmpliament després de ser cantada pel famós cantant Li Guyi i continua sent una de les cançons més populars del país. Amb motiu del 70è aniversari de la fundació de la República Popular de la Xina, «La meva pàtria i jo» es va cantar a tot el país. Aquesta cançó ha estat seleccionada entre les 100 cançons patriòtiques recomanades pel Departament Central de Propaganda i les 100 cançons excel·lents que celebren el 70è aniversari de la fundació de la República Popular de la Xina.

Història 
Composta el 1983 en 20 minuts per Qin Yongcheng, a aquesta cançó no se li va posar lletra fins al 1984, quan el lletrista Zhang Li va anar de viatge a Zhangjiajie. La bellesa natural de la terra va colpejar Zhang, proporcionant-li la inspiració necessària per a completar la lletra de la cançó. Basada en muntanyes i rius, llacs i mars, i l’amor que es té per la pàtria, aquesta cançó expressa la bellesa natural de la Xina, representant la relació que té amb la seva pàtria.

Li Guyi fou escollit per cantar l'estrena d'aquesta cançó el 1985, i la va cantar per tota la Xina.. Aquesta cançó va tenir immediatament un gran succés, i va ser afegida al currículum de música per a estudiants vocals a la Xina. Aquesta cançó ha estat popular fins a l'actualitat, i ha estat freqüentment cantada en actuacions a la Xina i internacionalment.

Aquesta cançó va ser escollida per ser la cançó principal de la pel·lícula homònima de 2019, que es va estrenar el 30 de setembre de 2019. També es va convertir en un himne no oficial a la Xina, especialment durant i després de la celebració del 70è aniversari de la República Popular de la Xina. Aquesta cançó es va cantar en mobilitzacions espontànies als principals llocs de tota la Xina el 2019, inclòs l’aeroport internacional de Pequín, l'estació de Shenzhen Nord, Sansha i molts altres llocs, que incloïen més de 600 milions de persones. El secretari general del Partit Comunista Xinès, Xi Jinping, va esmentar aquesta cançó en el discurs de l'any nou de 2020 i com es cantava aquesta "oda a una nova Xina" a tota la Xina, el paradigma de l'esperit patriòtic de la Xina, que va inspirar els xinesos a treballar més.

Música 
Aquesta cançó utilitza una melodia "descendent" i té una mètrica de sis o nou pulsacions.

A sota, música per la primera estrofa.

Lletra

Referències

Enllaços externs 
 

Cançons del 1985
Cançons